Граховский — фамилия и топоним.

 Граховский, Александр Адамович (1938—1991) — советский белорусский партийный и государственный деятель.

 Граховский район — муниципальное образование в Удмуртской Республике.